Pianellesi – abitanti di Pianella
Pianellesi – abitanti di Pianelle
Pianellesi – abitanti di Pianello Val Tidone
Pianellesi – abitanti di Pianello del Lario
Pianellesi – abitanti di Pianello